La Mulhorande est un pays fictif du monde imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Sa création est inspirée de l'Égypte antique mais, à la différence de sa contrepartie terrienne, la civilisation mulhorandi a tenu même si son empire n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Ainsi, les mulhorandis construisent encore des temples et des pyramides. Par le passé, la Mulhorande a eu pour rival l'empire d'Unther.

La Mulhorande est traditionnellement gouvernée par un pharaon, véritable réincarnation d'Horus-Rê, et d'ailleurs certains des chefs des plus puissantes maisons nobles sont également des réincarnations de dieux mulhorandis. Ce pays, esclavagiste, a pour ennemis principaux les Sorciers Rouges de Thay et le culte de Seth. Les mages mulhorandhis, étroitement encadrés par les prêtres de Thot, sont redoutés pour leurs sorts inconnus et leur langage magique secret composé de hiéroglyphes.

Région des Royaumes oubliés